Niederkirchen (Kaiserslautern), een plaats in het Duitse district Kaiserslautern, Rijnland-Palts
Niederkirchen bei Deidesheim, een plaats in het Duitse district Bad Dürkheim, Rijnland-Palts